Moyo bezeichnet:
 Moyo (Uganda), Stadt in Uganda
 Moyo (Insel), indonesische Insel
 Moyo (Einheit), Salz- und Getreidemaß
 Moyō (Go) (jap. 模様), Begriff aus dem Go-Spiels

Moyo ist der Familienname folgender Personen:
 Blessing Moyo (* 1995), simbabwischer Fußballspieler
 Dambisa Moyo (* 1969), sambische Ökonomin
 David Moyo (* 1994), simbabwischer Fußballspieler
 Gift Moyo (* 1990), botswanischer Fußballspieler
 Godfrey Moyo (* 1985), simbabwischer Fußballspieler
 Hendrik Moyo (* 1989), botswanischer Fußballspieler
 Kelvin Moyo (* 1993), simbabwischer Fußballspieler
 Mtshumayeli Moyo (* 1983), simbabwischer Fußballspieler
 Obert Moyo (* 1985), simbabwischer Fußballspieler
 Peter Moyo (* 1988), simbabwischer Fußballspieler
 Sibusiso Moyo (1960–2021), simbabwischer Außenminister
 Tongai Moyo (1968–2011), simbabwischer Sänger
 Yven Moyo (* 1992), kongolesischer Fußballspieler
 Zenzo Moyo (* 1975), simbabwischer Fußballspieler